Таране́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Тараненко, Алексей Георгиевич (1900—1960) — советский политик, генеральный секретарь Коми областного комитета ВКП(б) (1940—1948).
 Тараненко, Василий Григорьевич (1914—1991) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Тараненко, Леонид Аркадьевич (род. 1956) — советский и белорусский тяжелоатлет.
 Тараненко, Николай Степанович (1868—?) — крестьянин, член III Государственной думы от Екатеринославской губернии.
 Тараненко, Иван Андреевич (1912—1995) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Тараненко, Сергей Александрович (1945—2013) — советский и российский музыкальный исполнитель.
 Тараненко, Яков Михеевич (1885—1943) — российский музыкант, композитор, дирижер, фольклорист, cобиратель казачьих песен.